Чорнило
 «Чорнило» — жаргонна назва червоного вина

Примітки